Primer Concili de Nicea, primer concili general o ecumènic el 325
 Segon Concili de Nicea, setè concili general o ecumènic el 787